Socialistische Unie (Nederland), politieke partij in Nederland
 Socialistische Unie (Egypte), politieke partij in Egypte